Dans l'univers fantasy de J. R. R. Tolkien, Nimloth est :
 la femme de Dior Eluchíl, qui lui donna trois enfants : Eluréd, Elurín et Elwing.
 l'Arbre blanc du Gondor, qui signifie Blanche Fleur.

Homonymes en Terre du Milieu

pl:Lista Sindarów i Moriquendich#Nimloth